Simone Pacoret de Saint-Bon – militare e politico italiano
 Ammiraglio Saint Bon – sommergibile della Regia Marina
 Ammiraglio di Saint Bon – nave da battaglia della Regia Marina